Баал (, Ba‘al, ) — неоднозначный термин:
 Баал — бог, почитавшийся в Финикии, Ханаане и Сирии
 Баал I — царь Тира (около 680—660/640 до н. э.)
 Баал II — царь Тира (574/571—564/563 до н. э.)

См. также 
 Ваал (река)